Agatha Raisin (personage) - hoofdpersonage in een reeks mystery novels van M.C. Beaton
 Agatha Raisin (televisieserie) - Britse televisieserie